Томас Даттон (; 26 мая 1314 — 1 мая 1381) — английский рыцарь, 1-й барон Даттон. Участник Столетней войны.

Биография 
Томас Даттон принадлежал к старинному рыцарскому роду из Чешира. Он был сыном Хью Даттона и Джоан де Холланд, дочери 1-го барона Холланд. Томас участвовал в военных действиях на континенте. В частности, он сражался 19 сентября 1356 года при Пуатье и за проявленную там храбрость был награждён пенсионом. Незадолго до смерти, в 1379 году, сэр Томас построил часовню в Уоррингтоне.

Даттон был дважды женат; одной из его жён стала Элеонора Торнтон, дочь Питера Торнтона. Его детьми были:

 Питер;
 Томас;
 сэр Лоуренс;
 Эдмунд;
 Генри;
 Уильям;
 Хью.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бароны Англии XIV века
Участники битвы при Пуатье (1356)
Даттоны